Dorfkirche Walsleben steht für:
 Dorfkirche Walsleben (Brandenburg), siehe Liste der Baudenkmale in Walsleben (Brandenburg)
 Dorfkirche Walsleben (Osterburg) in Sachsen-Anhalt